Sardellen sind

 Sardellen, eine Familie der Heringsartigen.
 eine veraltete, scherzhafte Bezeichnung für eine Frisur, bei der eine Glatze mit wenigen Strähnen verdeckt wird, siehe Comb-Over